Vorteil steht für:

 eine Situation im Fußballspiel, siehe Fußballregeln #Vorteilsbestimmung
 eine Konstellation im Tennis, Advantage, siehe Tennis #Zählweise

Siehe auch:
 Nachteil